Кевсала - топоним

 Кевсала — село, Ипатовский район, Ставропольский край
 Кевсала — река, Ипатовский район (Ставропольский край) и Яшалтинский район (Калмыкия)